Mao kan betrekking hebben op:
 Mao Zedong, de eerste communistische leider van China;
 Maopak, een kledingstuk vernoemd naar Mao Zedong;
 Mao (achternaam), een Chinese achternaam;
 Mao (kaartspel), een kaartspel waarvan de regels geheim zijn;
 Mao (Dominicaanse Republiek), een stad in de Dominicaanse Republiek;
 Mao (Tsjaad), een stad in Tsjaad;
 MaoMagazine, een gratis Vlaams tijdschrift dat in de jaren 2001-2002 verscheen;
 Monoamino-oxidase, een verzamelnaam voor een bepaald soort enzymen;
 MAO-remmers, een verzamelnaam voor remmers van het bovenstaande enzym;
 Maó, een Spaanse stad aan het oostelijke eind van het eiland Minorca.